Canadian Olympic Curling Trials 2017 – turniej wyłaniający kobiecą i męską reprezentację Kanady w curlingu na Zimowe Igrzyskach Olimpijskie 2018. Zawody finałowe odbyły się pod nazwą Tim Hortons Roar of the Rings 2017 w Canadian Tire Centre, w Ottawie między 2 a 10 grudnia 2017. Turniej eliminacyjny Road to the Roar rozegrano w dniach 6–12 listopada w Consolidated Credit Union Place, w Summerside.

W turnieju kobiet zwyciężył zespół Rachel Homan, w finale zawodniczki z Ottawy pokonały 6:5 Chelsea Carey. Trzecie miejsce zajęła drużyna Jennifer Jones, która reprezentowała Kanadę na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014 i zdobyła tytuł mistrzyń olimpijskich.

Pośród mężczyzn najlepsza okazała się ekipa Kevina Koe, pokonując w finale 7:6 Mike’a McEwena. Trzecie miejsce zajął Brad Gushue. W niezmienionym składzie (poza rezerwowym) w turnieju rywalizowała drużyna Brada Jacobsa, stanowiąca reprezentację na poprzednich igrzyskach, zawodnicy z Northern Ontario uplasowali się na 6. miejscu.



Proces kwalifikacji 
W turnieju wzięło udział 9 zespołów kobiecych i męskich. Bezpośrednią kwalifikację do turnieju finałowego uzyskało 7 zespołów. Pozostałe dwa zespoły zostały wyłonione w turnieju kwalifikacyjnym – Canadian Olympic Curling Trials 2017 – Road to the Roar.

Kwalifikację bezpośrednią uzyskały następujące drużyny:

 – by drużyna otrzymała kwalifikację, reprezentacja Kanady podczas występu na mistrzostwach świata musiała zająć pozycję medalową

Road to the Roar 

Turniej eliminacyjny wyłaniający ostatnie dwie drużyny kwalifikujące się do turnieju finałowego odbył się między 6 a 12 listopada 2017 w Summerside.

Olympic Trials

Kobiety

Drużyny

Round Robin

Sesja 1. 
2 grudnia 2017; 14:00

Sesja 2. 
2 grudnia 2017; 19:00

Sesja 3. 
3 grudnia 2017; 9:00

Sesja 4. 
3 grudnia 2017; 14:00

Sesja 5. 
3 grudnia 2017; 19:00

Sesja 6. 
4 grudnia 2017; 9:00

Sesja 7. 
4 grudnia 2017; 14:00

Sesja 8. 
4 grudnia 2017; 19:00

Sesja 9. 
5 grudnia 2017; 9:00

Sesja 10. 
5 grudnia 2017; 14:00

Sesja 11. 
5 grudnia 2017; 19:00

Sesja 12. 
6 grudnia 2017; 9:00

Sesja 13. 
6 grudnia 2017; 14:00

Sesja 14. 
6 grudnia 2017; 19:00

Sesja 15. 
7 grudnia 2017; 9:00

Sesja 16. 
7 grudnia 2017; 14:00

Sesja 17. 
7 grudnia 2017; 19:00

Sesja 18. 
8 grudnia 2017; 9:00

Sesja 19. 
8 grudnia 2017; 14:00

Sesja 20. 
8 grudnia 2017; 19:00

Play-off

Półfinał 
9 grudnia 2017; 14:00

Finał 
10 grudnia 2017; 14:00

Klasyfikacja końcowa

Mężczyźni

Drużyny

Round Robin

Sesja 1. 
2 grudnia 2017; 14:00

Sesja 2. 
2 grudnia 2017; 19:00

Sesja 3. 
3 grudnia 2017; 9:00

Sesja 4. 
3 grudnia 2017; 14:00

Sesja 5. 
3 grudnia 2017; 19:00

Sesja 6. 
4 grudnia 2017; 9:00

Sesja 7. 
4 grudnia 2017; 14:00

Sesja 8. 
4 grudnia 2017; 19:00

Sesja 9. 
5 grudnia 2017; 9:00

Sesja 10. 
5 grudnia 2017; 14:00

Sesja 11. 
5 grudnia 2017; 19:00

Sesja 12. 
6 grudnia 2017; 9:00

Sesja 13. 
6 grudnia 2017; 14:00

Sesja 14. 
6 grudnia 2017; 19:00

Sesja 15. 
7 grudnia 2017; 9:00

Sesja 16. 
7 grudnia 2017; 14:00

Sesja 17. 
7 grudnia 2017; 19:00

Sesja 18. 
8 grudnia 2017; 9:00

Sesja 19. 
8 grudnia 2017; 14:00

Sesja 20. 
8 grudnia 2017; 19:00

Play-off

Półfinał 
9 grudnia 2017; 14:00

Finał 
10 grudnia 2017; 14:00

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Sezon 2014/2015 • 2015/2016 • 2016/2017 • 2017/2018 w curlingu
 Curling na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa turnieju 
  

2017 w curlingu
2017
Sport w Ottawie
2017 w Kanadzie
Curling w Kanadzie